Югское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Югское сельское поселение — в составе Кичменгско-Городецкого района Вологодской области,
 Югское сельское поселение — в составе Череповецкого района Вологодской области.